Tir olympique peut désigner :
 Tir sportif, ensemble des épreuves sportives consistant à viser une cible avec une arme (voir aussi Tir aux Jeux Olympiques)
 Tir FITA, épreuve de Tir à l'arc pratiqué aux Jeux olympiques (voir aussi Tir à l'arc aux Jeux olympiques)